Симко:

Топоним
 Симко — озеро в Онтарио
  — город на юго-востоке Онтарио
  — графство в провинции Онтарио

Фамилия
 Симко, Джон Грейвс (1752—1806) — первый лейтенант-губернатор Верхней Канады.
 Симко, Мэриэнн (более известна как Тайша Абеляр) — американский автор и антрополог. 
 Симко, Энтони (род. 1969) — австралийский актёр.

См. также 
Симка